Praça do Carmo é uma praça que se localiza no bairro da Penha Circular, Zona da Leopoldina na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Fica no entroncamento da Avenida Brás de Pina com Avenida Vicente de Carvalho, tendo o corredor de BRT do Rio de Janeiro TransCarioca integrando as duas. A praça é de suma importância para os moradores da Penha Circular, Brás de Pina, Vila Kosmos e Vila da Penha devido seus estabelecimentos comerciais. Na Praça do Carmo se encontra lojas diversas, bares, lanchonetes, uma filial da Drogarias Pacheco e do supermercado Extra. Além dos bancos Itaú (duas filiais), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander. Em suas proximidades possui uma filial da Igreja Universal do Reino de Deus, uma Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a tradicional Paróquia Jesus Sacramentado. Próximo a praça se encontrava a antiga casa de shows Olimpo que, mesmo após o seu fechamento continua sendo citada como ponto de referência em diversas placas de transito pelo Rio de Janeiro. A praça é erroneamente chamada por algumas pessoas como parte do bairro Vila da Penha mesmo seu território estando completamente inserido na Penha Circular, além do fato da praça ser afastada da divisa entre os bairros, ficando evidente a que bairro ele pertence.

Estação Praça do Carmo 
Com a Estação Praça do Carmo do BRT TransCarioca, seus frequentadores possuem fácil acesso a bairros como Madureira, Penha, Barra da Tijuca e ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão.

Carmo